

Geografia

Austria 
 Rohr bei Hartberg – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 Rohr im Burgenland – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing
 Rohr im Gebirge – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Rohr im Kremstal – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land

Francja 
 Rohr – gmina

Niemcy 
 Rohr – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth
 Rohr – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen
 Rohr in Niederbayern – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Rohr – rzeka, dopływ Lune

Osoby 
 Ferdinand von Rohr – pruski generał
 Nadine Rohr – szwajcarska lekkoatletka
 Peter Rohr – szwajcarski narciarz

Inne 
 Rohr – ród